Змагання з боксу у ваговій категорії до 75 кілограм серед жінок на літніх Олімпійських іграх 2016 пройшли з 14 серпня по 21 серпня. Участь брали 12 спортсменок з 12 країн.

Призери

Розклад 
Час місцевий (UTC−3).

Результати

Посилання 
 Бокс  на офіційному сайті Олімпійських ігор 2016 року    
 Олімпійський турнір  на сайті Міжнародної асоціації любительського боксу (AIBA)